Холлер
 Холлер, Альфред (1888—1954) — немецкий живописец.
 Холлер (Вестервальд) (нем. Holler (Westerwald)) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
  — музыкальный жанр.